Флавио ди Карвалью (, 4 ноября 1916 — 4 июня 1990) — бразильский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Бразилии 1952 г.

В составе сборной Бразилии участник шахматной олимпиады 1952 г.

Участник ряда крупных международных турниров, проводившихся на территории Южной Америки.

В 1960 г. представлял Бразилию в зональном турнире.

В 1955—1956 гг. совместно с М. Фрейтасом издавал журнал "Xadrez" («Шахматы»).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Ф. Карвалью в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Карвалью на сайте 365Chess
 Личная карточка Ф. Карвалью на сайте 365Chess (другая)

Шахматисты Бразилии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад